Искрицкий — фамилия.

 Искрицкий, Александр Александрович (180—1867) — отставной генерал-майор русской армии, георгиевский кавалер.
 Искрицкий, Демьян Александрович (1803—1831) — штабс-капитан, подпоручик Гвардии Генерального штаба, топограф. Декабрист.
 Искрицкий, Евгений Андреевич (1874—1949) — генерал-лейтенант Императорской армии, георгиевский кавалер.
 Искрицкий, Михаил Андреевич (1873—1931) — член Государственной думы Российской империи от Черниговской губернии.